Исламская восьмёрка () — международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией.

.

История 
Решение о создании организации было принято в ноябре 1996 года на стамбульской конференции «Сотрудничество в развитии». Идея объединения исламских стран была основной программой турецкой Партии благоденствия, которую возглавлял премьер-министр Турции Неджметтин Эрбакан. Организация была учреждена на первом саммите «исламской восьмёрки» 15 июня 1997 года в Стамбуле. В состав организации вошли восемь стран: Турция, Иран, Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Египет и Нигерия. Премьер-министр Турции Эрбакан заявил, что «Исламская восьмерка создана не с целью противостояния „семерке“ индустриально развитых держав, а для налаживания с ней сотрудничества и установления на планете мира и спокойствия».

Одним из самых значимых достижений «восьмёрки» является подписание на пятом саммите 2006 года в Бали договора об экономических преференциях, который подписали все участники, кроме Бангладеш. Данное соглашение предусматривало постепенное уменьшение таможенных барьеров.

Во время девятого саммита в Стамбуле в 2017 году премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил участникам организации перейти на расчёты в национальных валютах и расширить количество стран-участниц организации до двадцати. Тогда же страны «восьмёрки» заключили с меморандум о взаимопонимании с Исламским банком развития.

27 июля 2022 года Азербайджан подал заявку на участие в организации.

Структура 
В рамках организации при Комиссии созданы 10 рабочих групп: сельское развитие (Бангладеш), торговля (Египет), человеческие ресурсы (Индонезия), телекоммуникации и информация (Иран), наука и технологии (Иран), финансы и банковское дело (Малайзия), энергетика (Нигерия), сельское хозяйство (Пакистан), промышленность (Турция) и здравоохранение (Турция).

Саммиты

Генеральные секретари 
   (1997—2006)
   (2007—2010)
   (2010—2012)
  Сейид Али Мухаммед Мусави (2013—2017)
  Ку Жафар Ку Шаари (2018—)

Примечания

Ссылки 
 DEVELOPING 8 COUNTRIES

Международные межправительственные организации
Исламские организации